Ніколь Арендт і Манон Боллеграф були чинними чемпіонками, але цього разу Боллеграф вирішила не брати участі. Арендт грала в парі з Катріною Адамс, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Деббі Грем і Бренда Шульц-Маккарті.

Грем і Шульц-Маккарті потім вибороли титул, перемігши у фіналі пару Емі Фрейзер і Кімберлі По з рахунком 6–1, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

Challenge Bell
Tournoi de Québec